Hearns est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1986/87), activiste américain transgenre
 (né en 1978), boxeur professionnel américain
Thomas Hearns (né en 1958), boxeur américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme